La Korisliiga 2008-2009 è stata la 69ª edizione del massimo campionato finlandese di pallacanestro maschile. La vittoria finale è stata ad appannaggio del .

Risultati

Stagione regolare

Playoff

Formazione vincitrice

Premi e riconoscimenti
MVP stagione regolare:  Antti Nikkilä,  e  Ray Nixon, 
MVP finali:  Vesa Mäkäläinen, 
Allenatore dell'anno:  Sami Toiviainen, 
Miglior giovane:  Antti Kanervo, 
Sesto uomo:  Roope Suonio, 
Giocatore più migliorato:  Vesa Mäkäläinen, 
Miglior difensore:  Vesa Mäkäläinen, 
Miglior arbitro:  Johannes Sarekoski

Collegamenti esterni
 

Pallacanestro nel 2008
Pallacanestro nel 2009
2008-2009